Palomina puede referirse a:

Agronomía 
 Excremento de las palomas utilizado como fertilizante.

Botánica 
 El nombre común de la planta Fumaria agraria.
 El nombre común de la planta Fumaria bastardii.
 El nombre común de la planta Fumaria capreolata.
 El nombre común de la planta Fumaria officinalis.
 El nombre común de la planta Vitis vinifera'.